Bucquet ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746–1780), französischer Arzt und Chemiker
 Harold S. Bucquet (1891–1946), US-amerikanischer Filmregisseur englischer Herkunft
 Maurice Bucquet, französischer Sportschütze